Эргашев — узбекская фамилия. Известные носители:

 Эргашев, Адхамджон (род. 1999) — узбекский тяжёлоатлет. 
 Эргашев, Акмал Анварович (род. 1982) — узбекский тхэквондист.
 Эргашев, Ботирали (род. 1995) — узбекистанский футболист, вратарь.
 Эргашев, Давронжон (род. 1988) — таджикский футболист.
 Эргашев, Джахонгир (род. 1994) — таджикский футболист.
 Эргашев, Исмаил Эргашевич (1945—2018) — генерал-майор, в 2004—2005 гг. первый заместитель министра обороны — начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан.
 Эргашев, Маматгази — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.  
 Эргашев, Мубин Асрорович (род. 1973) — таджикский футбольный тренер.
 Эргашев, Саид (род. 1988) — таджикский футболист.
 Эргашев, Сотволди — узбекский военный, генерал-майор Вооруженных Сил Узбекистана.
 Эргашев, Хасанбой (род. 1985) — узбекский футболист.
 Эргашев, Шариф (1916—1978) — Герой Советского Союза.
 Эргашев, Юлдаш (род. 1925) 
  Эргашева, Базаргуль  (15.02.1939-04.07.2021 г.г)
+  Эргашев, Юлдаш  ( 22.04.1935-17.12.2016 г.г.)

См. также